Segnosaurus est un genre éteint de dinosaures théropodes bipèdes de la famille des thérizinosauridés qui a vécu au Crétacé supérieur dans l'actuelle Mongolie.

Une espèce est connue : Segnosaurus galbinensis.

Quatre spécimens ont été découverts, tous dans la formation géologique de Bayan Shireh en Mongolie. Ces sédiments du Crétacé supérieur sont datés du Cénomanien au Turonien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Description 

Cet animal, nommé en 1979 par le paléontologue mongol Altangerel Perle, a dérouté les chercheurs. La forme de son bassin se rapprocherait davantage de celle d’un ornithischien que d’un saurischien, avec un pubis orienté vers l’arrière. On a d’abord pensé à créer un troisième ordre intermédiaire, mais une étude détaillée indique qu’il s’apparente tout de même aux saurischiens.

Long de , il possédait des bras puissants probablement armés de 3 longues griffes incurvées, et ses membres postérieurs se terminaient par 4 orteils également griffus, dont l’un pointant vers l’arrière.

Deux caractères autapomorphiques le distingue des autres thérizinosauridés :
 la face avant de ses 48 dents mandibulaires est légèrement incurvée vers l'arrière tandis que leur face arrière est rectiligne et verticale,
 les griffes des pattes avant de l'animal sont plutôt aplaties à la différence des autres thérizinosauridés où elles sont très étroites.

Un autre thérizinosauridé, Erlikosaurus, proche parent de Segnosaurus, découvert dans la même formation géologique, ne se distingue de ce dernier que par des griffes plus étroites à ses pattes arrière,ainsi que par un bec édenté.

Paléobiologie 
Les quatre squelettes et crânes incomplets que l’on a retrouvés en Mongolie ne permettent pas de trancher avec précision sur son mode de vie. On l’a imaginé capable de nager et de pêcher dans les rivières mais aussi de manger des termites à la manière d’un fourmilier. En 2010, un paléontologue américain, Gregory Paul, émet l'hypothèse aujourd'hui couramment partagée, que Segnosaurus aurait eu un ancêtre théropode, mais que lui-même serait herbivore. Cette hypothèse tient compte de la forme de ses dents, de la taille de son bassin et de l’orientation de son pubis, qui semblent indiquer la présence d’un volumineux système digestif adapté à la digestion des végétaux. Par ailleurs, la configuration de ses membres ne lui permettait pas de se déplacer très rapidement, ce qui ferait de lui un bien mauvais prédateur.

Classification 
Une analyse phylogénétique conduite par P. Senter en 2010 a établi le cladogramme suivant pour les thérizinosauridés :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Theropoda

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Therizinosauria
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1979